Дрегоєшть () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Дрегоєшть () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Дрегоєшть.
 Дрегоєшть () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Дрегоєшть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Дрегоєшть.
 Дрегоєшть () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Дрегоєшть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративний центр комуни Дрегоєшть.
 Дрегоєшть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Красна.
 Дрегоєшть () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Раковіца.